Laughton – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Laughton – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Laughton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Aslackby and Laughton – civil parish
 Laughton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)